Lund (Suécia) — cidade
 Lund (comuna) — na Suécia
 Universidade de Lund
 Lund (Noruega) — comuna
 Lund (Nevada) — região censitária 

Desambiguações de topônimos